Ženská čtyřhra Qatar Total Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwanský sesterský pár Chao-čching a Jung-žan Čanových, jehož členky nestartovaly společně. Čan Chao-čching nastoupila s Američankou Christinou McHaleovou, aby v úvodním kole podlehly turnajovým trojkám Pcheng Šuaj a Andree Hlaváčkové. Spoluhráčkou Čan Jung-žan se stala švýcarská světová osmička Martina Hingisová, s níž skončila v semifinále na raketách Olgy Savčukové a Jaroslavy Švedovové.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americko-slovinský pár Abigail Spearsová a Katarina Srebotniková, který ve finále zdolal ukrajinsko-kazašskou dvojici Savčukova a Švedovová výsledkem 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Spearsová vybojovala devatenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Srebotnikovovou to bylo třicáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  'Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2017
WTA Tour 2017